Kapitulation Frankreichs bezeichnet:

 die Kapitulation 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg
 den Waffenstillstand von Compiègne (1940)